Альвенсле́бен — фамилия. Известные носители:

 
 Альвенслебен, Иоганн Фридрих Карл фон (1778—1831) — прусский генерал, участник войн 1792 и 1794 годов.
 Альвенслебен, Константин фон (1809—1892) — прусский генерал от инфантерии.
 Альвенслебен, Людольф-Герман фон (1901—1970) — один из высших руководителей СС и полиции Третьего рейха.